

События

Римское царство 
 Царь: Тулл Гостилий.
 Фараон Тануатамон предпринял новый поход на север. Захват Фив и победа над ассирийским отрядом в Мемфисе. Нижнеегипетские владыки не признали его.

Китай 
 32-й год по эре правления луского князя Чжуан-гуна.
 Весной был построен город в Сяо-гу (в Лу либо Ци).
 Летом князья Сун и Ци встретились в Лян-цю (в Ци).
 Луский Чжуан-гун хотел поставить наследником своего сына Баня от Мэн-нюй из рода Дан, за что выступал его третий брат Цзы-ю. Второй брат Чжуан-гуна Шу-я хотел, чтобы наследником был Цин-фу, первый брат Чжуан-гуна. Цзы-ю приказал отравить Шу-я, гун объявил сына покойного главой рода Шусунь. Шу-я (гун-цзы Я) умер в 7 луне, в день гуй-сы.
 В 8 луне, в день гуй-хай в палате Цинь умер князь Лу Чжуан-гун (Тун). Цзи-ю поставил у власти Баня.
 В 10 луне, в день цзи-вэй по приказу Цин-фу конюхом Ло был убит княжич Бань (Цзы-бань). Цзи-ю бежал в Чэнь (он был сыном чэньской княжны). У власти Цин-фу (чьей любовницей была Ай-цзян, сестра Шу-цзян) поставил Кая, сына Чжуан-гуна и Шу-цзян (Минь-гун, эра правления 661—660).
 В 10 луне княжич Цин-фу поехал в Ци.
 Умер князь Цао Си-гун, ему наследовал сын Бань (Чжао-гун, эра правления 661—653).
 В Синь (местность в Го) спустился с неба дух. Ван попросил истолкований у своего сановника, и тот произнёс речь (эпизод 12 «Го юй») и предсказал, что княжество Го вскоре погибнет.
 В 10 луне дисцы напали на владение Син.

См. также

Примечания